Aleksandra z Lubomirskich Potocka (1760-1831), córka Stanisława Lubomirskiego i Izabeli Lubomirskiej, żona Stanisława Kostki Potockiego, matka Aleksandra Potockiego
 Aleksandra z Potockich Potocka (1818-1892), właścicielka dóbr wilanowskich, działaczka charytatywna, córka Stanisława Potockiego i Katarzyny z Branickich Potockiej, żona Augusta Potockiego